Gewitsch steht für:

 den deutschen Namen der tschechischen Stadt Jevíčko
 Isidor Gewitsch (1863–1938), österreichischer Aktienhändler und früher Förderer der zionistischen Bewegung in Wien